Виктор Иосифович Тимаков () — советский военачальник, генерал-майор (1959).

Биография 
Окончил Казан. воен. пехот. училище (1931), Воен. академию им. М.В. Фрунзе (1941), Воен. академию Генерал. штаба Вооружён. Сил СССР (1949). В 1931–39 служил в Особой Дальневосточ. армии. Участник Вел. Отечеств. войны 1941–1945: начальник отделения штаба дивизии, начальник штаба 32-й, 357-й и 370-й стрелковых дивизий. 

После войны – начальник штаба корпуса, старший военный советник в Румынской народной армии. 

В 1955–1970 года начальник штаба Воронежского военного округа, затем Одесского военного округа. 

С 1958 года в отставке, проживал в городе Одесса.

Награды 
 орден Ленина,
 орден Красного Знамени (трижды),
 орден Суворова 2-й степ.,
 орден Кутузова 2-й степ.,
 орден Красной Звезды (дважды),
 
 медали.

Литература 
 Иванов Н. Мухтавлă пурнăç / Н. Иванов // Пионер сасси. – 1985. – 5 янв.
 Иванов Н. Мухтава тивĕçнĕ генерал / Н. Иванов // Коммунизм ялавĕ. – 1969. – 16 утă.
 Степанов В. Нурăсра çунат сарнă / В. Степанов // Хыпар. – 1992. – 4 çĕртме
 Изоркин А. В. Тимаков Виктор Иосифович / А. В. Изоркин // Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 401.
 Изоркин А. В. Тимаков Виктор Иосифович / А. В. Изоркин // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 220.
 Тимаков Виктор Иосифович // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 2005. – С. 257.

Ссылки 
 Справка

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Похороненные в Одессе